Twee (roeiboot), tweepersoons-roeiboot
 Dubbel, twee, een verzamelalbum van Boudewijn de Groot.